VBN steht für:
 VBN Verkehrsbetriebe Nagoldtal, siehe Rexer (Omnibusunternehmen)
 Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen, ein Verkehrsverbund in Norddeutschland
 Vermittelndes Breitbandnetz

VBN